Monath ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Monath (* 1993), deutscher Fußballtorhüter
 Bernd Monath (* 1960), deutscher Historiker und Autor
 Georg Peter Monath (1715–1788), deutscher Buchhändler und Verleger
 Martin Monath (1913–1944), trotzkistischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg 
 Peter Conrad Monath (1683–1747), deutscher Buchhändler und Verleger